Die Fußball-Bayernliga 1982/83 war die fünfte Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga.

Die SpVgg Unterhaching wurde souverän Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Vierter in der Südgruppe den Aufstieg verpassten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahmen die Amateure vom FC Bayern München teil, in der die Mannschaft im Finale gegen den FC 08 Homburg verlor.

Der FC Memmingen sicherte sich in der Bayernliga-Relegationsrunde den Klassenerhalt. In die untergeordneten Landesligen stiegen der 1. FC Schweinfurt 05, die Amateure vom 1. FC Nürnberg, der VfB Helmbrechts, sowie die Würzburger Kickers ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der FC Bayern Hof aus der Staffel Nord, der SSV Jahn Regensburg aus der Staffel Mitte sowie der TSV Eching aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister auf. Aus der 2. Bundesliga kamen der FC Augsburg und die SpVgg Fürth dazu.


Abschlusstabelle 

|}

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bayernliga-Relegationsrunde 
Der Fünfzehnte der Bayernliga und die Vizemeister der drei Landesliga-Staffeln, spielten in einer einfachen KO-Runde den letzten Teilnehmer für die Bayernliga-Saison 1983/84 aus.

|-
|colspan="5"| Halbfinale : in Freising und Röthenbach an der Pegnitz

|-
| colspan="5" | Finale : in Nördlingen

|}

Bayernliga-Meister

Literatur 

1983
Fußballsaison 1982/83